Un mâtin est un type de chien molossoïde.
 Exemple : mâtin de Naples, mâtin espagnol, mâtin des Pyrénées, mâtin belge.
 .

« Mâtin ! » est une interjection exprimant la surprise.
 "Mâtin, quel journal !" était le slogan du journal de bande dessinée Pilote (1959-1989).